Програмски језици се користе за контролу понашања машине (често рачунара). Као природни језици, програмски језици су у складу са правилима синтаксе и семантике.

Постоје хиљаде програмских језика и сваке године се стварају нови. Мали број језика икада постане довољно популаран да њих користе више људи, али професионални програмери могу да користе десетине различитих језика у каријери.

Опште упоређивање 
У следећој табели се упоређују опште и техничке информације најчешће коришћених програмских језика. Види чланке појединачних језика за додатне информације. Имајте на уму да у наредној табели можда недостаје неке информације.

Тип система 
Кратке дефиниције
 Номинални тип система значи да језик одлучује да ли су врсте компатибилне и/или еквивалентне на основу експлицитних израза и назива.
 Структурални тип система значи да језик одлучује да ли су врсте компатибилне и/или еквиваленте на основу дефиниције и карактеристика врсте.
 Тип провере одређује да ли и када се могу утврдити врсте. Статичка провера значи да ли су типови грешкака пријављени на основу текста (изворни код). Динамичка провера значи да су типови грешака пријављени на основу динамике програма (рун-тајм) понашања.

Грешка сигурности И/O и систем позива 
Већина програмски језика ће одштампати поруку о грешци и/или избацити изузетак ако операција улаза/излаза или неки други систем позива (нпр chmod, kill) погреше, осим ако програмер није експлицитно уређен за различита руковање овим догађајима. Ово, ови језици ће сигурно одштампати грешку у том погледу.

Неки (углавном старији) језици захтевају да програмер експлицитно дода провере за ове врсте грешака. Психолошки, различите когнитивне предрасуде (нпр. оптимизам пристрасности) може да утиче на новајлије и стручњаке подједнако и ови пропусти могу довести до погрешног понашања.

Изражајност 

Литература о програмским језицима садржи обиље неформалних тврдњи о њиховој релативној изражајној моћи, али не постоји оквир за формализовање такве изјаве, а без последица. Ова табела даје две мере изражајности из два различита извора. Додатни мера експресивности, у GZip bytes,
може се наћи на Computer Language Benchmarks Game.

Бенчмаркови 
Бенчмаркови су дизајнирани да опонашају одређену врсту оптерећења на компоненте или на цео систем. У рачунарским програмима се користе за израду неких података и у овом одељку можда нису у потпуности оптимизирани, а и релевантност података је спорна. Најпрецизнији тестови су они који су прилагођени за одређену ситуацију. Бенчмарк подаци других људи могу имати неку вредност, али правилно тумачење доноси многе изазове The Computer Језик Benchmarks Game
сајт упозорава против over-generalizing from benchmark data, али садржи велики број микро-бенчмаркових читача-допринео је код, са интерфејсом који генерише различите графиконе и табеле које упоређују специфичне програмске језике и врсте тестова.

Хронологија поређења специфичних језика 
 1973 – Comparative неtes on Algol 68 and PL/I – S. H. Valentine – February 1973
 1976 – Evaluation of ALGOL 68, JOVIAL J3B, Pascal, Simula 67, and TACPOL Versus TINMAN – Requirements for a Common High Order Programming Language. 
 1977 – A comparison of PASCAL and ALGOL 68 – Andrew S. Tanenbaum – June 1977.
 1993 – Five Little Језикs and How They Grew – BLISS, Pascal, ALGOL 68, BCPL & C – Dennis M. Ritchie – April 1993.
 2009 – On Go – oh, go on – How well will Google's Go stand up against Brand X programming language? – David Given – неvember 2009

Референце

Литература

Спољашње везе 
 
 99-bottles-of-beer.net — one program in over a thousand variations and multiple Languages.
 The speed, size and dependability of programming Languages — charts and narrative based on The Computer Језик Benchmarks Game data.
 Shapes: Source Code Size and Run Time - charts based on current Benchmarks Game data.
 Comparison of syntaxes with sample codes.
 History of Programming Language Statements — history and comparison of programming Languages.
 Rosetta Code — a programming Language comparison wiki